William Masters et Virginia Johnson
 Virginia E. Johnson (1925–2013), sexologue et autrice
  (née en 1979), athlète américaine
  (1849–1916), autrice américaine
 , artiste